Naine peut se référer
 au nanisme d’un individu femelle d’une espèce ;
 à une naine, créature mythologique et fantastique ;
 en astronomie : étoile naine, naine blanche, naine brune et hypothétique naine noire